La Trilogie de la mort peut désigner :
 Trilogie de la mort, un cycle incomplet de films de Pier Paolo Pasolini sorti en 1975 ;
 Trilogie de la mort, une trilogie cinématographique de Lucio Fulci sortie entre 1980 et 1981 ;